Тюркхайм (Türkheim) — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Битва у Тюркхайма (Battle of Turckheim; 5 янв. 1675) — сражение 1-й нидерландской войны.

Персоналии
 Тюркхайм, Жан (Тюркгейм; 1749—1824) — депутат Страсбурга в Учредительном собрании революционной Франции.
 Тюркхайм, Шарлотта де (Charlotte de Turckheim; род. 1955) — французская актриса, режиссёр и комик.

Примечания

См. также 
 Тюркгейм